La Niña (  ;  ) — океаническое и атмосферное явление, которое является более холодным аналогом  как часть более широкой климатической картины Эль-Ниньо — Южное колебание (ЭНЮК). Имя La Niña происходит от испанского слова «девочка», по аналогии с El Niño, что означает «мальчик». В прошлом его также называли анти-El Niño  и El Viejo, что означает «старик». 

Во время La Niña температура поверхности моря в восточной экваториальной части центральной части Тихого океана становится ниже нормы на 3–5 °С (5,4–9 °F). Проявление La Niña часто сохраняется дольше пяти месяцев. El Niño и La Niña могут быть индикаторами изменений погоды по всему миру. Атлантические и тихоокеанские ураганы могут иметь разные характеристики из-за более низкого или более высокого сдвига ветра и более низкой или более высокой температуры поверхности моря.

Общие сведения 
 Хронология всех эпизодов La Niña с 1900 по 2022 год.   La Niña представляет собой сложное погодное явление, которое возникает каждые несколько лет в результате колебаний температуры океана в экваториальной полосе Тихого океана  . Это явление возникает, когда сильные ветры переносят теплую воду по поверхности океана в сторону от Южной Америки по Тихому океану в сторону Индонезии.  По мере того, как эта теплая вода движется на запад, холодная вода из морских глубин поднимается на поверхность около Южной Америки;  считается, что это холодная фаза более широкого погодного явления Эль-Ниньо – Южное колебание (ЭНЮК), а также противоположность погодной модели  .  Перемещение такого количества тепла через четверть планеты, и в частности в виде температуры воды поверхности океана, может оказывать существенное влияние на погоду на всей планете.

Волны тропической нестабильности, видимые на картах температуры поверхности моря, показывающие язык более холодной воды, часто присутствуют во время нейтральных условий или условия La Niña. 

События La Niña происходили на протяжении сотен лет и происходили регулярно в начале 17-го и 19-го веков. С начала 20-х гг. век, события La Niña произошли в течение следующих лет: [10] [lower-alpha 1]
 
1903–04  1906–07  1909–11  1916–18  1924–25  1928–30  1938–39  1942–43  1949–51  1954–57  1964–65  1970–72  1973–76  1983–85  1988–89  1995–96  1998–2001  2005–06  2007–08  2008–09  2010–12  2016  2017–18  2020–21  2021–23

Воздействие на глобальный климат 

La Niña влияет на глобальный климат и нарушает нормальный характер формирования погодных условий, что может привести к сильным штормам в одних местах и засухам в других.

Примечания 

Испанские фразы
Тихий океан
Тропическая метеорология